S74 steht für:
 Droga ekspresowa S74, eine polnische Schnellstraße
 Savoia-Marchetti S.74, der Prototyp eines italienischen Transportflugzeuges

Abkürzung